John Crowley peut désigner :
 John Crowley (1942-), un écrivain américain de fantasy, de science-fiction et de littérature générale ;
 John Crowley (1969-), un réalisateur irlandais.